Ženská dvouhra Thailand Open 2023 probíhala v první polovině února 2023. Do singlové soutěže huahinského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo třicet dva hráček. V letech 2021 a 2022 se nekonal kvůli pandemii covidu-19. Polská obhájkyně titulu z roku 2020, a semifinalistka z předcházejícího australského grandslamu Magda Linetteová, do turnaje nezasáhla.

Vítězkou se stala 29letá Číňanka Ču Lin, jež ve finále zdolala o čtyři roky starší Ukrajinku Lesju Curenkovou za 1:45 hodiny po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–4. Na okruhu WTA Tour tak osmifinalistka z australského grandslamu v debutovém finále vybojovala první singlový titul. Bodový zisk ji po skončení premiérově posunul do elitní světové padesátky, na 41. místo žebříčku. Curenková, která se v předchozích sezónách potýkala se zraněními, odehrála první finále od lednového Brisbane International 2019.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Thailand Open (Hua Hin)
WTA Tour 2023